Chemia
 rodniki – atomy lub cząsteczki posiadające niesparowane elektrony
 rodniki – dawna nazwa grup funkcyjnych

Miejscowości
 Rodniki – miejscowość w obwodzie czelabińskim
 Rodniki – miasto w obwodzie iwanowskim
 Rodniki – miejscowość w obwodzie kaliningradzkim, rejon gurjewski
 Rodniki – miejscowość w obwodzie kaliningradzkim, rejon prawdinski
 Rodniki – miejscowość w obwodzie kaliningradzkim, rejon zielenogradski
 Rodniki – miejscowość w obwodzie moskiewskim